Didiscus novoguinensis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Karel Domin, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Didiscus novoguinensis ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
novoguinensis